Världsmästerskap 2008 kan avse:

Formel 1-VM 2008
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2008
Roadracing-VM 2008
Världsmästerskapen i bordtennis 2008
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2008
Världsmästerskapen i konståkning 2008
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2008
Världsmästerskapen i orientering 2008
Världsmästerskapen i skidflygning 2008
Världsmästerskapen i skidskytte 2008
Världsmästerskapet i bandy för damer 2008
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2008
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2008
Världsmästerskapet i ishockey för damer 2008
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2008